Guardie Scozzesi, unità dell'esercito britannico
Guardia scozzese, unità dell'esercito francese